A Igreja Matriz de São Benedito (ou Igreja São Benedito Guaianases) é uma paróquia da Diocese de São Miguel Paulista, localizada em Guaianases - São Paulo, no estado de São Paulo.

História 
Fundada em meados de 1940 através das terras doadas pelo devoto Benedito Leite D'Ávila, foi elevada a Paróquia em 1954, mesmo sem estar pronta, e é uma das principais da diocese. Hoje é administrada pelo Padre Valdir Viana, sacerdote diocesano. São rezados Ofícios (7h30 - 18h) e Missas (8h - 19h) dominicais, com participação de cerca de 1300 pessoas por domingo. 

Até 1989, a igreja fazia parte da Arquidiocese de São Paulo. Devido ao crescimento da cidade de São Paulo foi criada a Diocese de São Miguel Paulista, que cobre atualmente a região paroquial.  

Em 10/10/2004 as paredes internas, o altar e a porta da nova matriz, recém reformada, foram abençoadas pelo bispo da Diocese de São Miguel Paulista na época, Dom Fernando Legal, sdb.

Ligações externas 
 Página da paróquia

Sao Benedito